Cevico de la Torre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cevico de la Torre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Cevico de la Torre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar